Dryopithecus es un género extinto de primates homínidos que vivió en el este de África durante el Mioceno superior.

Sus restos han sido encontrados por toda Europa hasta el norte de la India. La edad de los fósiles hallados oscila entre los 20 y 8 millones de años. 

Se especuló con que el hombre surgió de la línea del Dryopithecus. Algunos autores consideran que Dryopithecus y sus parientes deben tratarse como una subfamilia (Dryopithecinae) de la familia Hominidae y que de ella bien pudieron derivarse tanto los ponginos como los homininos. 

Hispanopithecus laietanus fue descrito inicialmente como una especie de este género (como Dryopithecus laietanus).

Etimología 

El nombre del género Dryopithecus proviene del griego antiguo δρῦς drũs, que significa 'roble' y πίθηκος pithekos que significa 'mono', porque el autor del taxón creía que habitaba en un bosque de robles o pinos en un entorno similar al de la Europa actual.

Taxonomía 

Los primeros fósiles de Dryopithecus fueron descritos en los Pirineos franceses por el paleontólogo francés Édouard Lartet en 1856, tres años antes de que Charles Darwin publicara su obra El origen de las especies.  Autores posteriores observaron similitudes con los grandes simios africanos modernos. En su obra El origen del hombre, Darwin señaló brevemente que el Dryopithecus ponía en duda el origen africano de los simios:

La taxonomía de los Dryopithecus ha sido objeto de mucha controversia, ya que nuevos especímenes han servido de base para crear una nueva especie o género basándose en pequeñas diferencias, lo cual ha dado lugar a varias especies ya desaparecidas. En la década de 1960, todos los simios no humanos se clasificaron en la familia Pongidae, ahora obsoleta, y los simios extintos en Dryopithecidae. En 1965, el paleoantropólogo inglés David Pilbeam y el paleontólogo estadounidense Elwyn L. Simons separaron el género, que en ese momento incluía especímenes de todo el Viejo Mundo, en tres subgéneros: Dryopithecus en Europa, Sivapithecus en Asia y Proconsul en África. Posteriormente, se debatió si cada uno de estos subgéneros debía ser elevado a género. En 1979, Sivapithecus fue elevado a género, y Dryopithecus se subdividió de nuevo en los subgéneros Dryopithecus en Europa, y Proconsul, Limnopithecus y Rangwapithecus en África. Desde entonces, se asignaron y movieron varias especies más, y en el siglo XXI el género incluía a las especias D. fontani, D. brancoi, D. laietanus y D. crusafonti.  Sin embargo, el descubrimiento en 2009 de un cráneo parcial de D. fontani hizo que muchos de ellos fueran divididos en géneros diferentes, como el recién erigido Hispanopithecus, ya que parte de la confusión fue causada por la naturaleza fragmentaria del holotipo de Dryopithecus con características diagnósticas vagas e incompletas.

Actualmente, sólo existe una especie incuestionable, D. fontani. Los especímenes de esta son:

 Holotipo MNHNP AC 36, tres piezas de una mandíbula masculina con dientes proveniente de Saint-Gaudens en los Pirineos franceses. Basándose en el desarrollo dental en chimpancés, tenía entre 6 y 8 años, y varias características diagnósticas realizadas a partir de este holotipo se perderían en D. fontani adultos. También se han descubierto en el mismo yacimiento un hueso parcial del brazo del húmero izquierdo, una mandíbula adicional (MNHNP 1872-2), una mandíbula inferior izquierda y cinco dientes aislados.

 Un incisivo superior, NMB G.a.9., y un molar superior femenino, FSL 213981, provenientes de Saint-Alban-de-Roche, Francia.
 Un rostro parcial masculino, IPS35026, y un fémur, IPS41724, procedentes del Vallès Penedès en Cataluña, España.
 Una mandíbula femenina con dientes, LMK-Pal 5508, procedente de St. Stefan, Carintia, Austria de hace 12,5 millones de años, que podría considerarse una especie separada, Dryopithecus carinthiacus.

Dryopithecus se clasifica en la tribu de homínidos homónima Dryopithecini, junto con Hispanopithecus, Rudapithecus, Ouranopithecus, Anoiapithecus y Pierolapithecus, aunque los dos últimos podrían pertenecer a Dryopithecus, los dos primeros podrían ser sinónimos, y los tres primeros también podrían incluirse en sus propias tribus.  Dryopithecini se ha considerado una rama de los orangutanes (Ponginae), un ancestro de los simios africanos y los humanos (Homininae), o una rama propia (Dryopithecinae).

Dryopithecus formó parte de una radiación adaptativa de homínidos en los bosques en expansión de Europa en los climas cálidos del Óptimo Climático del Mioceno, posiblemente descienda de los simios africanos del Mioceno temprano o medio que se diversificaron en la extinción del Mioceno medio (un evento de enfriamiento). Es posible que los homínidos evolucionasen primero en Europa o Asia, y luego emigrasen a África.

Véase también 

 Hispanopithecus
 Neopithecus
 Rudapithecus

Referencias 

Paleoantropología
 
Mamíferos del Mioceno
Homínidos extintos